Arantxa Rus (Delft, 1990. december 13. –) junior Grand Slam-tornagyőztes, egykori junior világelső holland hivatásos teniszezőnő.

Eddigi karrierje során négy páros WTA-tornagyőzelmet szerzett, emellett 29 egyéni és 12 páros ITF-tornát nyert meg. Legelőkelőbb egyéni világranglista-helyezése a 61. hely, ezt 2012 augusztus 13-án érte el, párosban a legjobbja az 56. helyezés, amelyre 2021. november 8-án került.

Grand Slam-tornákon a legjobb egyéni eredménye a 2012-es Roland Garroson elért negyedik kör, míg párosban a 2021-es wimbledoni teniszbajnokságon a harmadik körig jutott.

2008 óta tagja Hollandia Fed-kupa-válogatottjának.

Junior Grand Slam-döntői

Egyéni

Győzelme (1)

Elveszített döntő (1)

WTA döntői

Páros

Győzelmei (4)

*2021-től megváltozott a tornák kategóriáinak elnevezése.

Elveszített döntői (2)

WTA 125K-döntői

Egyéni

Elveszített döntői (3)

Páros

Elveszített döntői (1)

ITF döntői (41–30)

Egyéni (29–14)

Páros (12-16)

Év végi világranglista-helyezései

Források 
 
 
 

Holland teniszezők
Junior Grand Slam-tornagyőztesek (tenisz)
Holland női sportolók
1990-ben született személyek
Élő személyek
Delftiek